Jenni ist der Familienname folgender Personen:
 Adolfo Jenni (1911–1997), Schweizer Schriftsteller und Literaturhistoriker
 Alexis Jenni (* 1963), französischer Schriftsteller
 Brigitte Jenni (* 1956), deutsch-schweizerische Ernährungspsychologin
 Daniele Jenni (1949–2007), Schweizer Rechtsanwalt und Politiker
 Ernst Jenni (1927–2022), Schweizer evangelisch-reformierter Theologe
 Florian Jenni (* 1980), Schweizer Schachspieler
 Hanna Jenni (* 1950), Schweizer Ägyptologin
 Heinz Jenni (1951–1992), Schweizer Eishockeyspieler
 Helene Meyer-Jenni (* 1962), Schweizer Politikerin (SP)
 Josef Jenni (* 1953), Schweizer Solarpionier und Politiker
 Laura Jenni (* 1998/99), deutsche Synchronsprecherin
 Léonard Jenni (1881–1967), Schweizer Jurist und Frauenrechtler
 Lukas Jenni (* 1955), Schweizer Ornithologe
 Marcel Jenni (* 1974), Schweizer Eishockeyspieler
 Mirja Jenni-Moser (* 1976), Schweizer Langstreckenläuferin
 Oskar Jenni (* 1967), Schweizer Kinder- und Jugendarzt
 Paul Jenni (1923–2017), Schweizer Politiker (SP)
 Peter Jenni (* 1948), Schweizer Physiker

 Walter Jenni (* 1968), Schweizer Langstreckenläufer

Jenni ist
 eine Variante des weiblichen Vornamens Jennifer

Siehe auch:
 Jenny (Begriffsklärung)
 Jennie
 Jeanny
 Yeni